Aeronàutica: Ares I-X, primer vol de prova del projecte Ares I de naus de llançament de la NASA.
 Geografia:
 Ares (Corunya), localitat corunyesa.
 Ares del Maestrat, municipi de l'Alt Maestrat.
 Ares del Bosc, llogaret del municipi de Benasau.
 Aras de los Olmos, municipi dels Serrans, abans conegut com a Ares d'Alpont.
 La Guàrdia d'Ares, entitat municipal descentralitzada dins el terme de les Valls d'Aguilar, a l'Alt Urgell.
 Ares (Cabó), nucli de població de Cabó, a l'Alt Urgell.
 Les Ares, santuari situat prop del port de la Bonaigua, en l'anomenada Mancomunitat dels Quatre Pobles.
 Informàtica: Ares Galaxy, programa informàtic tipus P2P d'intercanvi d'arxius.
 Mitologia: Ares, déu de la mitologia grega, el Mart de la mitologia romana.
 Ferrocarril: Apartador d'Ares, antiga instal·lació ferroviària a Sant Vicenç de Castellet.
 Ares (personatge de DC), personatge de DC Comics, enemic de Wonder Woman